Wieruszów – miasto w województwie łódzkim, na ziemi wieluńskiej
 Wieruszów – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim, w gminie Świdnica
 Wieruszów – gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim
 Wieruszów – dawna gmina wiejska w powiecie wieluńskim w guberni kaliskiej
 Wieruszów – stacja kolejowa w Wieruszowie, w województwie łódzkim

Zobacz też 
 Dekanat Wieruszów
 Powiat wieruszowski
 Wieruszów Miasto